Feierle ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Feierle (1861–1926), österreichischer Politiker 
 Heinz Feierle (1927–2018), ehemaliger österreichischer Politiker (ÖVP)